Кузни́чка () — топонимы в Польше.

Населённые пункты 
 Кузничка (Великопольское воеводство) — село в Чарнковско-Тшчанецком повяте Великопольского воеводства.
 Кузничка (Опольское воеводство) — село в Олесненском повяте Опольского воеводства.
 Кузничка (Силезское воеводство) — село в Гливицком повяте Силезского воеводства.

Другие топонимы 
 Кузничка (Кендзежин-Козле) — район города Кендзежин-Козле.